Marchesana – moglie del marchese o signora reggente un marchesato
 Marchesana – moneta emessa dagli Estensi, marchesi di Ferrara e dai Gonzaga, marchesi di Mantova.